

Musica 
 Crossings – album di Herbie Hancock del 1972
 Crossings – album di Red Garland del 1978
 Crossings – album di Tony Rice del 1994

Televisione 
 Crossings – miniserie televisiva del 1986, diretta da Karen Arthur

Pagine correlate 
Crossing